Соревнования четырёхместных экипажей в бобслее на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли 23 и 24 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 17 команд из 10 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Победу с запасом в 0,95 секунды уверенно одержал восточногерманский экипаж Майнхарда Немера, абсолютного чемпиона предыдущих Игр в Инсбруке. За ним расположись швейцарец Эрих Шерер и ещё один представитель ГДР Хорст Шёнау — у них серебряные и бронзовые медали соответственно. Примечательно, что в разгоне первой команды США участвовал олимпийский чемпион 1968 года в беге на 110 м с барьерами Вилли Дэвенпорт, тем не менее, его экипажу удалось занять только двенадцатое место.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Bobsleigh at the 1980 Lake Placid Winter Games: Men's Four   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1980